La rivolta (Crisis), film diretto da Richard Brooks (1950)
La rivolta (Riot), film diretto da Buzz Kulik (1969)
La rivolta (Duvar), film diretto da Yilmaz Güney (1983)
La rivolta (Uprising), film TV diretto da Jon Avnet (2001)
La rivolta – episodio della settima stagione della serie televisiva True Blood